Оска́р дос Са́нтос Эмбоа́ба Жу́ниор (; род. 9 сентября 1991 года, Американа, штат Сан-Паулу, Бразилия), более известный как Оска́р, — бразильский футболист, полузащитник китайского клуба «Шанхай СИПГ». Выступал в сборной Бразилии. Оскар — первый и пока единственный футболист, забивший три гола в финале молодёжного чемпионата мира.

Клубная карьера 

Оскар начал свою карьеру в молодёжном составе клуба «Униан Барбаренсе». Затем в 2004 году он перешёл в «Сан-Паулу». С 2008 года полузащитник стал выступать за основной состав команды и в том же году выиграл с клубом чемпионат страны. Всего в составе команды Оскар провёл 14 матчей, однако, когда в 2010 году его контракт закончился, «Сан-Паулу» принял решение не продлевать с игроком договор.

17 июня 2010 года Оскар перешёл в клуб «Интернасьонал». Первоначально он играл в чемпионате страны до 23 лет, а затем присоединился к первой команде на клубном чемпионате мира. С 2011 года Оскар стал игроком стартового состава «Колорадос», составив дуэт в центре поля с Андресом Д’Алессандро. Вместе они помогли своей команде выиграть чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул.

25 июля 2012 года Оскар подписал пятилетний контракт с «Челси». Сумма трансфера составила 25 млн фунтов. 19 сентября Оскар сыграл свой первый матч Лиги чемпионов УЕФА против «Ювентуса», в котором забил 2 гола, ставших для бразильца первыми, забитыми за лондонский клуб; встреча завершилась вничью — 2:2.

23 декабря 2016 года Оскар подписал контракт с «Шанхай СИПГ». Сумма трансфера — 70 млн евро. Игрок будет зарабатывать в китайском клубе 20 млн фунтов в год после вычета налогов.

Международная карьера 
В 2011 году Оскар поехал в составе молодёжной сборной Бразилии на молодёжный чемпионат Южной Америки, где бразильцы выиграли золотые медали и гарантировали себе участие на Олимпийских играх 2012. А затем в том же году он помог своей команде выиграть молодёжный чемпионат мира. Более того, в финальной игре против Португалии Оскар сделал хет-трик и принёс своей команде победу со счётом 3:2. Бразилец стал первым забившим три гола в финале футболистом за всё время розыгрышей турнира.

14 сентября 2011 года Оскар дебютировал в главной сборной страны в первой игре за Суперклассико Америки 2011 против сборной Аргентины. Матч закончился со счётом 0:0, а Оскар вышел на замену Ренато Абреу на 63-й минуте.

Достижения 
Командные

«Сан-Паулу»
 Чемпион Серии А: 2008

«Интернасьонал»
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (2): 2011, 2012
 Обладатель Рекопы Южной Америки: 2011

«Челси»
 Чемпион Премьер-лиги: 2014/15
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2015
 Победитель Лиги Европы УЕФА 2013

Сборная Бразилии
 Чемпион мира среди юношей до 21 года: 2011
 Чемпион Южной Америки среди юношей до 21 года: 2011
 Победитель Суперклассико Америки: 2011
 Обладатель Кубка конфедераций: 2013

Личные
 Лучший гол сезона «Челси» (2): 2013, 2015

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 48 матчей / 12 голов; 35 побед, 7 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль футболиста  на сайте Chelsea-fc.ru
 Профиль футболиста на сайте Chelseafc.com
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Шанхай СИПГ»